Ewa Cybulska – wokalistka jazzowa, znana z interpretacji standardów i jazzu w konwencji latynoskiej.

Życiorys 
Swą edukację muzyczną zaczynała od gry na wiolonczeli w podstawowej szkole muzycznej w Polsce. W trakcie nauki w liceum, w latach sześćdziesiątych, opuściła Polskę i wyjechała do Kanady. Studiowała przez jakiś czas na wydziale kompozycji w Uniwersytecie Concordia w Montrealu w Kanadzie. Potem przeniosła się do Los Angeles w Kalifornii, gdzie bywała regularnie w pubach i klubach jazzowych, słuchając wielu gwiazd amerykańskiej sceny jazzowej. Byli to m.in.: nieżyjący już mistrz swingującej perkusji Billy Higgins, wieloletni akompaniator Sarhy Vaughn – James Gaffney, pianista Alan Broadbent, współpracownicy legendarnego Charlie Parkera – perkusista Larance Marable i basista Larry Gales i wielu innych. 

Występowała na takich festiwalach jak: "New Orleans Jazz Festival 93", "San Francisco Jazz Days 92", "Santa Barbara Jazz Festival".

Od początku powrotu do Polski (1994) próbuje współpracować z najlepszymi jazzmanami jak: Włodzimierz Nahorny, Bogdan Hołownia czy Krzysztof Herdzin.

W 1998 przyjeżdża do USA wraz z narzeczonym Piotrem. Wraz z pianistą Dolphem Castellano, którego znamy w Polsce ze współpracy z Erykiem Kulmem, i mężem, mają szczęście zagrać z Duffy Jackson Quintet – zespołem jednego z najlepszych współczesnych perkusistów bigbandowych – Duffy Jacksona - grającego niegdyś przez wiele lat w orkiestrze Counta Basie’go, co owocuje zaproszeniem Jacksona do Polski i wspólnymi występami w lecie 2001 r. W jej własnym projekcie latynoskim pojawia się także niebywale uzdolniony, niewidomy pianista Mike Gerber – wieloletni współpracownik Jaco Pastoriousa i - pośród wielu innych gwiazd - Michała Urbaniaka. Razem z Gerberem i mężem Piotrem Ewa Cybulska występuje na "Lake Worth Painting Festival" a także daje swój własny koncert w prestiżowym Clematis Street Theatre w West Palm Beach.

Od ostatnich kilku próbuje współpracować z wieloma wybitnymi przedstawicielami polskiego jazzu starszego i młodszego pokolenia – Wojciechem Karolakiem, Kazimierzem Jonkiszem, Krzysztofem Herdzinem, Michałem Tokajem i wieloma innymi. Tworzy projekt "Tribute to Billy Holiday" gdzie występuje z Wojciechem Karolakiem i jego triem, wspólnie z Januszem Muniakiem wykonują "Ballady o Miłości", z Michałem Tokajem koncertuje z programem poświęconym twórczości Theleoniusa Monka.

W dniu 24 września 2011 podjęła zakończoną niepowodzeniem próbę występu w telewizyjnym konkursie "The Voice of Poland" z piosenką "Rolling in the Deep". Rok później przyjechała do Kanady z pomysłem dokończenia studiów muzycznych. Wraz z mężem Piotrem Cieślikowskim występowała w klubach w Montrealu, a później w Toronto.

Polskie wokalistki jazzowe
Uczestnicy The Voice of Poland